Existuje více nositelů příjmení Jokinen:

 Esa Jokinen (* 1958) – finský atlet, desetibojař
 Juho Jokinen (* 1986) – finský lední hokejista
 Jussi Jokinen (* 1983) – finský lední hokejista
 Olli Jokinen (* 1978) – finský lední hokejista